Sveriges fotbollslandslag i U21-EM 1986. 

Den svenska truppen till U21-EM i fotboll 1986 bestod enligt nedan.

Spelare

Resultat

Kvartsfinal 
 Sverige 1-1 Italien
 Sverige 1-2 Italien

Se även
Sveriges herrlandslag i fotboll

Externa länkar
Svenska Fotbollförbundet
 Sverige-Italien
 Sverige-Italien

Fotboll i Sverige 1986
U21-EM 1986
U21-Europamästerskapet i fotboll 1986